Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2007 проводилось со 2 по 6 января 2007 в городе Копенгаген (Дания) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 3-й раз.

В первенстве принимало участие 12 мужских и 8 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Германии, победившая в финале сборную Чехии. Бронзовые медали завоевала сборная Италии.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Италии, победившая в финале сборную Чехии. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где сначала играются матчи «1-я команда против 2-й» (за общее 1-е место встречаются команды, занявшие 1-е места в группах) и «3-я команда против 4-й» (встречаются команды, занявшие 2-е места в группах; проигравший занимает общее 4-е место); затем проигравший в первом матче и победитель второго матча встречаются в матче за серебряную медаль.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Лучшая команда занимает общее 1-е место, три следующие выходят в плей-офф, где сначала играется матч «3-я команда против 4-й» (проигравший занимает общее 4-е место), а затем победитель этого матча встречается за серебряную медаль с командой, занявшей в группе 2-е место.

Команды

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК

2007
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 2007 году
Январь 2007 года